Rudy Fernandez (acteur), een Filipijns acteur
 Rudy Fernández (basketballer), een Spaans professioneel basketballer